International Championship 2013 − piąty duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2013/2014. Rozegrany został w Chengdu w Chinach w dniach 27 października – 3 listopada 2013 roku.

Nagrody 
Nagrody finansowe za zajęcie danego miejsca w turnieju:

 Zwycięzca: £125 000
 II miejsce: £65 000

 Półfinalista: £30 000
 Ćwierćfinalista: £17 500
 Ostatnia 16: £12 000
 Ostatnia 32: £7 000
 Ostatnia 64: £3 000

 Najwyższy break kwalifikacji: £0
 Najwyższy break fazy głównej turnieju: £1 000

 Łączna suma nagród: £625 000

Runda dzikich kart 
Mecze rundy dzikich kart rozegrane zostaną w dniu 27 października 2013.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 

 143, 128, 117, 100, 100, 100 Neil Robertson
 143 Mark Davis
 138, 131, 127, 126, 121, 110, 110, 108 Ding Junhui
 137 Craig Steadman
 134, 115, 107, 105, 103, 103, 102 Joe Perry
 134 Peter Ebdon
 128, 116, 112, 103 Marco Fu
 127 Matthew Selt
 126, 121 Graeme Dott
 126 Stephen Maguire
 125 Shaun Murphy
 123, 111 Mark Allen
 123, 103 Fergal O’Brien
 122 Kyren Wilson
 121, 120 Ronnie O’Sullivan
 118, 111 Liang Wenbo

 116, 107 Mark Selby
 114 Barry Hawkins
 110, 102 Judd Trump
 110 Zhang Anda
 109 Zhao Xintong
 109 Stuart Bingham
 107 Joe Swail
 106 Zhou Yuelong
 106 Kurt Maflin
 105 John Higgins
 104 Dave Harold
 103 Xiao Guodong
 103 Rod Lawler
 100 David Gilbert

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 1-2 października 2013 w Barnsley Metrodome w Barnsley (Anglia). Wszystkie spotkania zostały rozegrane w formacie "do 6 zwycięskich frame’ów".

Breaki stupunktowe fazy zasadniczej 

 143, 128, 117, 100, 100, 100 Neil Robertson
 143 Mark Davis
 138, 131, 127, 126, 121, 110, 110, 108, 108 Ding Junhui
 137 Craig Steadman
 134, 115, 107, 105, 103, 103, 102 Joe Perry
 134 Peter Ebdon
 128, 116, 112, 105, 103 Marco Fu
 127 Matthew Selt
 126, 121 Graeme Dott
 126 Stephen Maguire
 125 Shaun Murphy
 123, 111 Mark Allen
 123, 103 Fergal O’Brien
 122 Kyren Wilson
 121, 120 Ronnie O’Sullivan
 118, 111 Liang Wenbo

 116, 107 Mark Selby
 114 Barry Hawkins
 110, 102 Judd Trump
 110 Zhang Anda
 109 Zhao Xintong
 109 Stuart Bingham
 107 Joe Swail
 106 Zhou Yuelong
 106 Kurt Maflin
 105 John Higgins
 104 Dave Harold
 103 Xiao Guodong
 103 Rod Lawler
 103 Ryan Day
 100 David Gilbert

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
Źródło:

 142 Gerard Greene
 140, 136, 107, 105 Neil Robertson
 132 Sam Baird
 130 Mark Allen
 129 Stuart Carrington
 124 Ryan Clark
 123, 103 Gary Wilson
 121 Robbie Williams
 119 Chris Wakelin
 118 Pankaj Advani
 115 Ryan Day
 109 David Gilbert
 108 Michael Leslie
 107 Michael Wasley
 107 John Astley

 106, 103 Stephen Maguire
 106 Stuart Bingham
 106 Liang Wenbo
 103 Joe Perry
 103 Alex Borg
 102 Fergal O’Brien
 102 Peter Ebdon
 102 Kurt Maflin
 101 Sean O’Sullivan
 101 Joe Swail
 101 Shaun Murphy
 100 Rod Lawler
 100 Daniel Wells
 100 Oliver Brown

Przypisy 

International Championship
2013 w Chinach
2013 w sporcie
Sport w Chengdu